Il porto delle nebbie (titolo in lingua originale Le Quai des brumes), romanzo del 1927 di Pierre Mac Orlan, da cui fu tratto il film del 1938 regia di Marcel Carné con protagonista Jean Gabin
Il porto delle nebbie (titolo in lingua originale Les port des brumes), romanzo poliziesco del 1932 di Georges Simenon con protagonista il commissario Maigret
Il porto delle nebbie (titolo in lingua originale Quai des brumes), film del 1938 diretto da Marcel Carné con Jean Gabin, Michèle Morgan e Michel Simon
Il porto delle nebbie è anche un'espressione giornalistica affermatasi negli anni ottanta del XX secolo come appellativo della Procura della Repubblica di Roma, a causa di una serie di episodi poco chiari e mai chiariti, veri e propri insabbiamenti.